

Біч-Крік — місто, штат Пенсільванія
 Біч-Крік Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсильванія